Mit Feldherrenhalle kann gemeint sein:

 Teile der ehemaligen Ruhmeshalle im Zeughaus Berlin
 Feldherrenhalle des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien

Häufig ist es eine Falschschreibung der Feldherrnhalle in München und abgeleiteter Bezeichnungen.

Siehe dazu:
 Feldherrnhalle (Begriffsklärung)